Гаррафе-де-Торио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 125,70 км². Население — 1267 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона